Federico Serra (né en 1979), joueur de rugby à XV argentin
Federico Serra (né en 1994), boxeur italien